Георг Гзелль (; 28 января 1673, Санкт-Галлен — 22 ноября 1740, Санкт-Петербург) — швейцарский живописец, представитель «россики».

Биография 
Георг Гзелль родился 28 января 1673 года в городе Санкт-Галлене. Получил своё образование в Вене у художника  (1655—1726). Затем до 1704 года жил и работал в своём родном городе Санкт-Галлене. В 1697 году женился на Марии-Гертруде фон Лоен из Франкфурта-на-Майне. У них было пятеро дочерей, из которых Катерина Гзелль, родившаяся в 1707 году в Амстердаме, позднее стала первой женой математика Леонарда Эйлера.

В 1704 году Гзелль переехал в Амстердам. После смерти первой жены в 1713 году, Гзелль женился на Анне Хорстманс, но затем вскоре пара рассталась. В 1717 году Гзель женился в третий раз, взяв в жёны вдову Доротею Марию Хендрикс (1678—1743), дочь художницы Mapии Сибиллы Мериан и художника Иоганна Андреаса Графа. Она также была художницей, которая вместе со своей матерью некоторое время жила в Суринаме, где рисовала представителей местной флоры и фауны.

Во время своего визита в 1716 году в Амстердам Пётр Великий познакомился с Гзелем и предложил ему поступить к нему на службу. В 1717 году он приехал в Петербург со своей женой Доротеей Марией. Президент Академии наук Лаврентий Блюментрост пригласил его преподавать рисунок в школе при петербургской типографии, а затем, с 1726 г. — в фигурном классе Гравировальной палаты при Академии наук. Составлял проекты фейерверков, триумфальных ворот, титульных листов академических изданий. Занимался графической фиксацией экспонатов Кунсткамеры, известен живописными портретами великана Н. Буржуа (ГРМ) и бородатых женщин (не сохр.). Доротея Гзелль создавала натуралистические изображения растений, птиц и насекомых для академических атласов.

Георг Гзелль также оформлял росписями Летний дворец, Грот в Летнем саду, лютеранскую церковь апостола Петра, коронационные триумфальные ворота (1731) и триумфальные ворота на Троицкой пристани.
Вместе с Андреем Матвеевым в 1728—1731 годах Гзелль работал над убранством Петропавловского собора и исполнил «картину в купол» и 9 образов Страстного цикла.

Известен ряд портретов его кисти (портрет А. П. Волынского, ГТГ; портрет графа П. А. Толстого, 1722—1727, ГРМ; портрет великана Николая Буржуа, 1716, ГРМ).

Гзелль занимался пополнением, хранением и первой каталогизацией императорской живописной коллекции, являясь на этом поприще предшественником Якоба Штелина.

Галерея

Примечания

Литература 
 Otto Gsell. Georg Gsell (1673—1749), Hofmaler Peters des Grossen, Schwiegersohn von Maria Sybilla Merian und Schwiegervater von Leonard Euler. // St. Galler Kultur und Geschichte. — Bd. 11 (1981). — S. 317—358.
 Власов В. Г. Россика — деятельность иностранных мастеров в России и их значение для развития национального искусства // Власов В. Г. Искусство России в пространстве Евразии. — В 3-х т. — : Дмитрий Буланин, 2012. — Т. 2. — C. 239.
 Ильина Т. В., Станюкович-Денисова Е. Ю. Русское искусство 18 века. — : Юрайт, 2015. — С. 123—125. — ISBN 978-5-9916-3527-1

Художники Швейцарии
Художники России XVIII века
Художники-портретисты Российской империи
Педагоги живописи и рисунка Российской империи